Сунь Хунлэ́й (); род. 16 августа 1970) — китайский киноактёр.

Биография 
Родился в 1970 году в Харбине в семье преподавателя философии. В 1987 году занял 1-е место на чемпионате провинции Хэйлунцзян по брейк-дансу, в 1988 году стал 2-м на чемпионате КНР. В 1995-1997 годах учился в Центральной академии драмы. С 1999 года начал сниматься в кино.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Примечания

Ссылки 
 
 Sun Honglei Biography @ LoveHKFilm.com